Turniej judo w ramach igrzysk śródziemnomorskich w 1987 roku, odbył się we wrześniu w Latakii.

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Bibliografia 
 

Judo na igrzyskach śródziemnomorskich
1987 w sporcie
Igrzyska Śródziemnomorskie 1987